Шутце (, стрелок) — воинское звание СС, существовавшее в формированиях войск СС с 1939 по 1945, и соответствовавшее званию манн в общих СС.

Звание шутце существовало в вооруженных силах Германии со времён Первой мировой войны. В переводе с немецкого оно означает «стрелок». К 1918 году данное звание присваивалось солдатам-пулемётчикам и некоторым элитным частям (например, 108 Саксонский Шутце-полк). Данное звание было самым низким в пехоте. В других родах войск ему соответствовали такие звания как канонир, пионер и т. п.

Литература 
 Ю.Веремеев. Войска СС (Waffen SS). Знаки различия званий высших руководителей (Hohere Fuhrer) 
 Ю.Веремеев. Таблицы званий германского вермахта (Die Wehrmacht) 1935-45гг. Войска СС (Waffen SS) 
 The International Encyclopedia of Uniform and Rank Insignia around the World

См. также 
 Корпусные цветa (Войска СС)
 Звания и знаки различия войск СС
 Третий рейх
 СС-Манн

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания СА
Воинские звания СС